Arroyo de los Membrillos ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo de los Membrillos (Arroyo Chamizo), Nebenfluss des Arroyo Chamizo
 Arroyo de los Membrillos (Río Rosario), Nebenfluss des Río Rosario